Sánchez Vicente o Vicente Sánchez puede referirse a:

La combinación del apellido Sánchez con Vicente, palabra que se usa de nombre o de apellido.

Escritores
Vicente Sánchez (poeta), poeta barroco español, autor de Lyra Poética (1688).
Xuan Xosé Sánchez Vicente, escritor y político español.
Pilar Sánchez Vicente, escritora española.

Artistas plásticos
Fernando Vicente Sánchez, pintor e ilustrador español.

Futbolistas
Vicente Sánchez (Vicente Martín Sánchez Bragunde), futbolista uruguayo.
Liborio Vicente Sánchez, futbolista mexicano.
Tente Sánchez (José Vicente Sánchez), futbolista español.
Vicente Blanco Sánchez (Tito), futbolista español.

Notas